Standvastigheid (Nickerie), een kostgrond aan de Nickerie-rivier in het district Nickerie in Suriname
 Loge De Standvastigheid (1778-?), een vrijmetselaarsloge in Paramaribo, Suriname